Эдер — фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Эдер, Альфред (род. 1953) — австрийский биатлонист.
 Эдер, Борис Афанасьевич (1894—1970) — цирковой артист, дрессировщик (укротитель) хищных животных, основатель советской школы работы с цирковыми хищниками, народный артист РСФСР.
 Эдер, Георг Кристиан (1728—1791) — немецкий и датский ботаник и врач.
 Эдер, Жозефина (в замужестве Вьётан; 1815—1868) — немецкая скрипачка-виртуоз.
 Эдер, Йозеф Мария (1855—1944) — австрийский фотохимик.
 Эдер, Иосиф Карл (1760—1810) — австрийский историк.
 Эдер, Йозеф (род. 1942) — австрийский бобслеист.
 Эдер, Норберт (1955—2019) — немецкий футболист.
 Эдер, Сильвия (род. 1965) — австрийская горнолыжница.
 Эдер, Симон (род. 1983) — австрийский спортсмен-биатлонист.
 Эдер (Лаукканен), Мари (род. 1987) — финская биатлонистка.
 Эдер, Тадей Евстахович (род. 1943) — советский и украинский театральный режиссёр.
 Эдер, Эльфи (род. 1970) — австрийская горнолыжница.

Топоним

Германия 
 Эдер (приток Фульды) — река в Германии, протекает по землям Северный Рейн — Вестфалия и Гессен.
 Эдер (приток Эггеля) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн — Вестфалия.

См. также 
 Эдер Алейшо де Ассис (род. 1957) — бразильский футболист, нападающий сборной команды Бразилии.
 Гуттерес Силвейра, Эдер (Эдер или Эдер Гаушо, род. 1977) — бразильский футболист.
 Эдер Лима (род. 1984) — бразильский футболист, игрок в мини-футбол, нападающий клуба «ТТГ-Югра».
 Эдер Ситадин Мартинс (Эдер, род. 1986) — итальянский футболист.
 Эдерзиту Антониу Машеду Лопиш (Эдер, род. 1987) — португальский футболист, чемпион Европы 2016 года.

Примечания